Ескобиља има више значења:

 Ескобиља, Ранчо Гвадалупе (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ескобиља (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику